Малакатепек има више значења:

 Малакатепек (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Малакатепек (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику